La temporada de 1996 fue la 48.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo. Se inició el 31 de marzo en Shah Alam, Malasia, terminando el 5 de octubre en Sídney, Australia. Se disputaron un total de 15 grandes premios.

El campeonato mundial de 500cc fue ganado por el australiano Mick Doohan, seguido por el español Àlex Crivillé y el italiano Luca Cadalora, los tres pilotos del equipo Honda.

Las categorías de 250cc y 125cc fueron ganadas por Max Biaggi y Haruchika Aoki, respectivamente.

Calendario

Resultados 
Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera.

500cc1996 500cc Entries List at www.f1network.net

250cc

125cc

Participantes

500cc

Referencias

Enlaces externos 

 Moto GP: Análisis de las temporadas 1990-2001

Deportes de motor en 1996
1996